Buzzard Roost Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buzzard Roost Mountain (Alabama)	
 Buzzard Roost Mountain (Searcy County, Arkansas)	
 Buzzard Roost Mountain (White County, Arkansas)	
 Buzzard Roost Mountain (Oconee County, South Carolina)	
 Buzzard Roost Mountain (Pickens County, South Carolina)	
 Buzzard Roost Mountain (Texas)